Ústečan nebo Ústečák  má více významů: 

 Ústečan, Ústečák – obyvatel jednoho z Ústí
 Martin „Ústečan“ Konopásek – sexuální predátor známý z filmu V síti
 Ústečan z.s. – spolek v Ústí nad Labem
 Ústečák – film Vojtěcha Moravce z roku 2014